Brisbane International 2011 (kobiety)
 Brisbane International 2011 (mężczyźni)